La temporada de 1968 del Campionat del món de motociclisme fou la 20a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Fou dominada per Giacomo Agostini, que va guanyar totes les curses de 350cc i 500cc, beneficiant-se del fet que Honda havia deixat la competició per centrar-se en la Fórmula 1. Per altra banda, el 1968 fou l'any del debut de l'OSSA Monocasc a la categoria dels 250cc, pilotada per Santi Herrero. Aquell any, a més, hi hagué la primera victòria d'un català en una cursa del Mundial, fou Salvador Cañellas amb una Bultaco TSS a la categoria dels 125cc del Gran Premi d'Espanya celebrat a Montjuïc.

Grans Premis 
Fonts:

500 cc

350 cc

250 cc

125 cc

50 cc

Referències 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1968